Ра́зумов — російське прізвище.
 Разумов Євген Зотович
 Разумов Михайло Йосипович (1894–1937) — політичний діяч, учасник Лютневої і Жовтневої революцій.
 Разумов Федір Трохимович (1899–?) — український радянський діяч, залізничник, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.

російські прізвища